Il singolare del torneo di tennis Hypo Group Tennis International 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Kent Carlsson che ha battuto in finale Horacio de la Peña 7-5, 6-7, 7-5.

Teste di serie 

 Tomáš Šmíd (secondo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)
 Sergio Casal (primo turno)
 Kent Carlsson (campione)

 Lawson Duncan (quarti di finale)
 Paul McNamee (secondo turno)
 Emilio Sánchez (secondo turno)
 Diego Pérez (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hypo Group Tennis International 1986